zastawki – różnego typu błoniaste fałdy występujące głównie w układzie krwionośnym i limfatycznym; warunkują jednokierunkowy przepływ krwi

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Zastawki – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Chodel
 Zastawki - część kolonii Zwiartów-Kolonia w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Krynice

Zobacz też 
 Zastawek, zastawka